Bäckerhaus steht für:
 eine Produktionsstätte für Backwaren, siehe Bäckerei
 ein Zunfthaus der Augsburger Bäcker, siehe Bäckerhaus (Augsburg)
 ein historisches Fachwerkhaus in Eppingen, siehe Bäckerhaus (Eppingen)
 eine von Hans Ecker gegründete Großbäckerei, siehe Bäckerhaus Ecker

Siehe auch:
 Backhaus